NAB je tričrkovna kratica in ima lahko vsaj dva pomena:
 Nacionalno združenje za radio in televizijo ZDA (The United States National Association of Broadcasters),
 National Australia Bank.

Glej tudi 
 tričrkovne kratice od MAA do PŽŽ.